Katastrofa kolejowa w Poznaniu (1933)
 Katastrofa kolejowa w Poznaniu (1945)